La phase finale de l'édition 1982 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1982 en Italie.

Qualifications

Premier tour

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Groupe 8

Quarts-de-finale

Matchs aller

Matchs retour 

La Finlande gagne 3-2 sur l'ensemble des deux matchs.

La RFA gagne 4-3 sur l'ensemble des deux matchs.

L'Italie gagne 5-2 sur l'ensemble des deux matchs.

La Yougoslavie et l'URSS sont à 2-2 sur l'ensemble des deux matchs mais c'est la Yougoslavie qui s'impose aux tirs-au-but.

Phase finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Notes et références 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football moins de 17 ans
Football Europe moins de 17 ans 1982
Championnat Europe Football moins de 17 ans
Europe moins de 17 ans
Championnat Europe Football moins de 17 ans